Disciphus är ett släkte av tvåvingar. Disciphus ingår i familjen fritflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Fritflugor
Disciphus